Burnin' Rubber peut désigner :

 Burnin' Rubber, un jeu vidéo de 1982 développé par Data East sur borne d'arcade et adapté sur divers systèmes familiaux (connu sous le nom Bump 'n' Jump aux USA) ;
 Burnin' Rubber, un jeu vidéo de 1990 édité par Ocean Software sur GX-4000 et Amstrad CPC+ ;
 Burning Rubber, un jeu vidéo de 1993 édité par Ocean Software sur Amiga ;
 Hot Wheels: Burnin Rubber, un jeu vidéo de 2001 édité par THQ sur Game Boy Advance.